Falco (állatnem)

 AIM–4 Falcon, légiharc-rakéta
 Dassault Falcon, üzleti magánrepülőgép család
Falcon 2000
Falcon 6X
Falcon 7X
Falcon 8X
Falcon 900
 F–16 Fighting Falcon, vadászbombázó repülőgép
 Falcon Air Meet, nemzetközi légi hadgyakorlat Jordániában
 LM Falcon, az Apollo–15 űrhajó holdkompja
 Millennium Falcon, űrhajó a Csillagok háborúja univerzumból
 Falcon Crest, filmsorozat
Falcon Project - magyar rockzenekar
 Robert Falcon Scott (1868 – 1912) brit sarkkutató
 SpaceX Falcon 1, hordozórakéta
 SpaceX Falcon 9, hordozórakéta
 SpaceX Falcon Heavy, hordozórakéta
 Falcon (tárolómotor)